Santa Paula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Paula, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Tacámbaro,

USA 

 Santa Paula, Kalifornien, ort, Ventura County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar